Wiara (psychologia)
 Wiara religijna
 Wiara – chrześcijańska cnota teologiczna
 Wiara – imię żeńskie
 Wiara – ballada rockowa zespołu Ira
 Wiara – piosenka Kultu

Zobacz też 
 Wiara, Nadzieja i Miłość – święte prawosławne i katolickie
 Wiara, nadzieja, miłość i inwigilacja – album zespołu Bielizna
 Wiara i Nauka – seria wydawnicza
 Wiara i Poselstwo Baptystów – wyznanie wiary Południowej Konwencji Baptystów
 Wiara i Światło – międzynarodowy ruch świecki
 Wiara i Życie – miesięcznik
 Wiara Lecha – klub kibiców Lecha Poznań
 Wiara.pl